Die Saison 1995/96 war die vierte und letzte Spielzeit der Internationalen Hockey-Liga (/Meschnazionalnaja Chokkejnaja Liga). Den Meistertitel sicherte sich zum zweiten Mal der HK Lada Toljatti, den an die Spielzeit anschließenden Pokalwettbewerb gewann erstmals der HK Dynamo Moskau.

Hauptrunde

Modus 
Die 28 Mannschaften der Internationalen Hockey-Liga spielten zunächst in der Hauptrunde in einer West- und einer Ost-Konferenz zu jeweils 14 Mannschaften, wobei jede Mannschaft 26 Saisonspiele bestritt. Die sieben bestplatzierten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich schließlich für die Finalrunde, in der der GUS-Meister ausgespielt wurde. Die übrigen Mannschaften traten ebenfalls in einer gemeinsamen Runde aufeinander. Die 14 Teilnehmer der Finalrunde, sowie die beiden besten Mannschaften der Qualifikationsrunde spielten schließlich in den Play-offs den russischen Pokalsieger aus. In der Final- bzw. Qualifikationsrunde erhielt jede Mannschaft entsprechend ihrer Hauptrundenplatzierung Bonuspunkte (der Erste erhielt sieben Punkte, der zweite sechs Punkte etc.) Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Qualifikationsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Pokal-Wettbewerb (Playoffs) 
Die Achtel-, Viertel- und Halbfinale wurden im Modus Best-of-Three, das Finale im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Playoff-Baum

GUS-Meister

Weblinks 
 
 Наша история. Часть 50. 1995-1996

1995
Eishockeysaison 1995/96